Сибирский технологический институт — наименование нескольких вузов Сибири в XX веке:
 Первый Сибирский Императорский Томский технологический институт (с 1896) в Томске. Собственно как СТИ имени Дзержинского действовал с 1925 по 1930 гг. Ныне — Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
 Сибирский технологический институт (СТИ) в Красноярске (1958—1993), ныне Сибирский государственный технологический университет.

См. также